Pidder Lüng bzw. Pidder Lyng steht für:

 Pidder Lüng, eine Ballade von Detlev von Liliencron
 Pidder Lüng (Schiff), einen Seenotrettungskreuzer der DGzRS
 Pidder Lüng (Schiff, 1954), ein Fährschiff
 Pidder Lyng (Schiff, 1962), ein Fährschiff
 Pidder Lyng (Schiff, 1972), ein Fährschiff
 Pidder-Lüng-Kaserne, eine frühere Kaserne in Hörnum (Sylt)
 Pseudonym von Bernd Lembeck